Иван Сергеевич Костыря (; ) — советский и украинский писатель, краевед, член Национального союза писателей Украины, лауреат литературной премии имени В. Короленко, премии имени В. Шутова. Заслуженный работник культуры Украины.

Биография 
Родился 13 января 1932 года на хуторе Федоровка (теперь село Федоровское Межевского района, Днепропетровская область, Украина) в семье сельского учителя.

Детство и юность писателя прошли на Донбассе. Окончил Днепропетровскую фельдшерскую школу. Впоследствии учился в Киевском медицинском институте, а по его окончании вернулся в Донбасс.

В 1957—1965 работал в Горловке детским, школьным врачом, врачом скорой помощи, а затем — психиатром.

В 1967 окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького в Москве. Работал в геологической экспедиции, на арктическом ледоколе, затем литературным сотрудником в газетах «Социалистический Донбасс» и «Радянська Донеччина», заведующим отделом русской прозы и поэзии в журнале «Донбасс».

В последние годы жизни жил в Донецке. Умер 27 августа 2003 года в Донецке, где и похоронен на Ново-Игнатьевском кладбище.

Творчество 
Первый рассказ И. Костыри был напечатан во время учебы в институтской многотиражке. Опыт его врачебной практики отразился в повестях :
 Пора новолуний,
 Ночные дежурства,
 Детский доктор,
 Родословной зеркало,
 Врачебная тайна,
 Срочный вызов и др.

Действие его книг разворачивается в Донецком крае. За отображение труда шахтёров в литературе писатель был награждён знаком «Шахтёрская слава» II и III степени.

Писатель является лауреатом литературных премий имени В. Короленко и имени В. Шутова. В 1999 году получил поощрительную премию и диплом Фонда памяти Олексы Тихого за лучшую публикацию в печатных материалов об украинском правозащитном движении в СССР, статья называлась «Донбасс — колыбель правозащитников и патриотов Украины».

За свою жизнь Иван Костыря успел написать и издать около 40 книг для детей и взрослых. Особое место в его произведениях, вышедших в последние годы его жизни, занимала краеведческая тематика. В 2002 году вышла книга «Думы о Донбассе», в которой на языке легенд, преданий, рассказов, баек рассказывается о Донецкой земле, её природе и людях, прошлом и настоящем, и «Слово о Донецком крае» — своеобразная литературная история Донбасса. Последней работой писателя стала книга «Межевская сторона» (2003) о родной Днепропетровщине, где он родился и рос.

И. Костыря — активный участник общественной жизни Донбасса. В 2001 году он обратился к учёным Крымской астрофизической обсерватории, а затем к президенту НАН Украины Борису Патону с предложением присвоить одной из недавно открытых малых планет имя «Донбасс».

Литература 
 
 Письменники України: Довідник / Упоряд. Д. Г. Давидюк, Л. Г. Кореневич, В. П. Павловська. — Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. — С. 141.
 Іван Сергійович Костиря / Укладач Дрьомова Т. Н.; Авт. вступ. ст. Романько В. І. — Донецьк: Універсальна бібліотека ім. Н. К. Крупської, 2002. — 40 с.

Ссылки 
 Костыря Иван Сергеевич

Писатели Украины
Детские писатели по алфавиту
Выпускники вузов Киева
Детские писатели Украины
Краеведы Украины
Члены Национального союза писателей Украины
Похороненные на Новоигнатьевском кладбище